DXC steht für:
 Dong Xuan Center, Großmarkt in Berlin
 DXC Technology, US-amerikanischer Anbieter von End-to-End-IT-Services
 NZR-Klasse DXC, Unterklasse der NZR-Klasse DX, neuseeländische dieselelektrische Lokomotiven mit der Achsfolge Co'Co' von GE Transportation Systems

Abkürzung